Di seguito una lista di asteroidi dal numero 202001 al 203000 con data di scoperta e scopritore.

202001-202100 

|-
| 202001 - ||  || 9 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 202002 - ||  || 22 agosto 2004 || Wise
|-
| 202003 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202004 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202005 - ||  || 24 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 202006 - ||  || 24 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 202007 - ||  || 26 agosto 2004 || CSS
|-
| 202008 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202009 - ||  || 4 settembre 2004 || NEAT
|-
| 202010 - ||  || 8 settembre 2004 || St. Veran
|-
| 202011 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202012 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202013 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202014 - ||  || 6 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202015 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202016 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202017 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202018 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202019 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202020 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202021 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202022 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202023 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202024 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202025 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202026 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202027 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202028 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202029 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202030 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202031 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202032 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202033 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202034 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202035 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202036 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202037 - ||  || 9 settembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 202038 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202039 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 202040 - ||  || 8 settembre 2004 || NEAT
|-
| 202041 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202042 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202043 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202044 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202045 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202046 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202047 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202048 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202049 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202050 - ||  || 7 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202051 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202052 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202053 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202054 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202055 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202056 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202057 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202058 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202059 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202060 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202061 - ||  || 10 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202062 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202063 - ||  || 13 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202064 - ||  || 15 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 202065 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202066 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202067 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202068 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202069 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202070 - ||  || 16 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202071 - ||  || 17 settembre 2004 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 202072 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202073 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202074 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202075 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202076 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202077 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202078 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202079 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202080 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202081 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202082 - ||  || 17 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202083 - ||  || 22 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202084 - ||  || 30 settembre 2004 || Young, J. W.
|-
| 202085 - ||  || 18 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 202086 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 202087 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 202088 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202089 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202090 - ||  || 5 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202091 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202092 Algirdas ||  || 11 ottobre 2004 || Moletai
|-
| 202093 Jogaila||  || 11 ottobre 2004 || Moletai
|-
| 202094 - ||  || 12 ottobre 2004 || Tucker, R. A.
|-
| 202095 - ||  || 5 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 202096 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202097 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202098 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202099 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202100 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|}

202101-202200 

|-
| 202101 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202102 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202103 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202104 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202105 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202106 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202107 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202108 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202109 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202110 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202111 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202112 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202113 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202114 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202115 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 202116 - ||  || 3 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 202117 - ||  || 4 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202118 - ||  || 5 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202119 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202120 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202121 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202122 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202123 - ||  || 7 ottobre 2004 || LONEOS
|-
| 202124 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202125 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202126 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202127 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202128 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202129 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202130 - ||  || 9 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202131 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202132 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202133 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202134 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202135 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202136 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202137 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202138 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202139 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202140 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202141 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202142 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202143 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202144 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202145 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202146 - ||  || 10 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202147 - ||  || 10 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 202148 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202149 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202150 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202151 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202152 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202153 - ||  || 14 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202154 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202155 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 202156 - ||  || 21 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 202157 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202158 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202159 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202160 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202161 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 202162 - ||  || 4 novembre 2004 || CSS
|-
| 202163 - ||  || 3 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202164 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202165 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202166 - ||  || 4 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202167 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 202168 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 202169 - ||  || 9 novembre 2004 || CSS
|-
| 202170 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202171 - ||  || 7 novembre 2004 || LINEAR
|-
| 202172 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202173 - ||  || 18 novembre 2004 || Dixon, D. S.
|-
| 202174 - ||  || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 202175 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202176 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202177 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202178 - ||  || 2 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 202179 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202180 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202181 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202182 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202183 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202184 - ||  || 8 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202185 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202186 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202187 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202188 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202189 - ||  || 11 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 202190 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202191 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202192 - ||  || 9 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202193 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202194 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202195 - ||  || 2 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202196 - ||  || 11 dicembre 2004 || NEAT
|-
| 202197 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202198 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202199 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202200 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|}

202201-202300 

|-
| 202201 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202202 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202203 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202204 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202205 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202206 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202207 - ||  || 9 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202208 - ||  || 14 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 202209 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202210 - ||  || 10 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202211 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202212 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202213 - ||  || 15 dicembre 2004 || Bickel, W.
|-
| 202214 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202215 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202216 - ||  || 11 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202217 - ||  || 11 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202218 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202219 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202220 - ||  || 14 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202221 - ||  || 15 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202222 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202223 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202224 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202225 - ||  || 2 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202226 - ||  || 13 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202227 - ||  || 16 dicembre 2004 || Pauwels, T.
|-
| 202228 - ||  || 17 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202229 - ||  || 19 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202230 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202231 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202232 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202233 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202234 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202235 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 202236 - ||  || 18 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 202237 - ||  || 19 dicembre 2004 || CSS
|-
| 202238 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202239 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202240 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202241 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202242 - ||  || 1 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202243 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202244 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202245 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202246 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202247 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202248 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202249 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202250 - ||  || 6 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202251 - ||  || 6 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202252 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202253 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202254 - ||  || 13 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202255 - ||  || 9 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202256 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202257 - ||  || 11 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202258 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202259 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202260 - ||  || 15 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202261 - ||  || 15 gennaio 2005 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 202262 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202263 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202264 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202265 - ||  || 13 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202266 - ||  || 15 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202267 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202268 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202269 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202270 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202271 - ||  || 7 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202272 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202273 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202274 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202275 - ||  || 16 gennaio 2005 || LINEAR
|-
| 202276 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202277 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202278 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202279 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202280 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202281 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202282 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202283 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 202284 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 202285 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 202286 - ||  || 16 gennaio 2005 || Veillet, C.
|-
| 202287 - ||  || 18 gennaio 2005 || CSS
|-
| 202288 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 202289 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 202290 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 202291 - ||  || 1 febbraio 2005 || CSS
|-
| 202292 - ||  || 4 febbraio 2005 || CSS
|-
| 202293 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 202294 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 202295 - ||  || 9 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 202296 - ||  || 10 febbraio 2005 || Fredrick, R., Trentman, R.
|-
| 202297 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 202298 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 202299 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 202300 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|}

202301-202400 

|-
| 202301 - ||  || 3 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 202302 - ||  || 3 febbraio 2005 || Calvin College
|-
| 202303 - ||  || 9 febbraio 2005 || LONEOS
|-
| 202304 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 202305 - ||  || 2 febbraio 2005 || LINEAR
|-
| 202306 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 202307 - ||  || 28 febbraio 2005 || Junk Bond
|-
| 202308 - ||  || 18 febbraio 2005 || Boattini, A., Scholl, H.
|-
| 202309 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202310 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 202311 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 202312 - ||  || 2 marzo 2005 || CSS
|-
| 202313 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202314 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202315 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202316 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202317 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202318 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202319 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202320 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202321 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202322 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202323 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 202324 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202325 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202326 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202327 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202328 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202329 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202330 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202331 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202332 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202333 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202334 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202335 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202336 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202337 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 202338 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202339 - ||  || 4 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202340 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202341 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202342 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202343 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 202344 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202345 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202346 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 202347 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202348 - ||  || 7 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202349 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 202350 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202351 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202352 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202353 - ||  || 10 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 202354 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202355 - ||  || 8 marzo 2005 || CSS
|-
| 202356 - ||  || 7 marzo 2005 || Tucker, R. A.
|-
| 202357 - ||  || 8 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 202358 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202359 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202360 - ||  || 11 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202361 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 202362 - ||  || 11 marzo 2005 || CSS
|-
| 202363 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 202364 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202365 - ||  || 11 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202366 - ||  || 12 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202367 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 202368 - ||  || 8 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202369 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202370 - ||  || 9 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 202371 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 202372 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202373 Ubuntu ||  || 11 marzo 2005 || Gulbis, A.
|-
| 202374 - ||  || 10 marzo 2005 || CSS
|-
| 202375 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202376 - ||  || 1 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 202377 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202378 - ||  || 3 aprile 2005 || NEAT
|-
| 202379 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202380 - ||  || 4 aprile 2005 || LINEAR
|-
| 202381 - ||  || 1 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202382 - ||  || 5 aprile 2005 || NEAT
|-
| 202383 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202384 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202385 - ||  || 2 aprile 2005 || CSS
|-
| 202386 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202387 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202388 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202389 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 202390 - ||  || 4 aprile 2005 || CSS
|-
| 202391 - ||  || 10 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202392 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202393 - ||  || 13 aprile 2005 || LONEOS
|-
| 202394 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202395 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202396 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 202397 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202398 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202399 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 202400 - ||  || 4 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|}

202401-202500 

|-
| 202401 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 202402 - ||  || 10 maggio 2005 || Bickel, W.
|-
| 202403 - ||  || 13 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202404 - ||  || 16 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 202405 - ||  || 1 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 202406 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 202407 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 202408 - ||  || 13 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 202409 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 202410 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 202411 - ||  || 1 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 202412 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 202413 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202414 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 202415 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 202416 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 202417 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 202418 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 202419 - ||  || 23 ottobre 2005 || CSS
|-
| 202420 - ||  || 24 ottobre 2005 || Tholen, D. J.
|-
| 202421 - ||  || 21 ottobre 2005 || Palomar
|-
| 202422 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202423 - ||  || 3 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 202424 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202425 - ||  || 30 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 202426 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202427 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202428 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202429 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202430 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 202431 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202432 - ||  || 28 novembre 2005 || CSS
|-
| 202433 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202434 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202435 - ||  || 1 dicembre 2005 || NEAT
|-
| 202436 - ||  || 1 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202437 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202438 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202439 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202440 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202441 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202442 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202443 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202444 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202445 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202446 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202447 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202448 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202449 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202450 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202451 - ||  || 28 dicembre 2005 || CSS
|-
| 202452 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202453 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202454 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 202455 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202456 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202457 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202458 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 202459 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202460 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202461 - ||  || 25 dicembre 2005 || CSS
|-
| 202462 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202463 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202464 - ||  || 2 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202465 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202466 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 202467 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202468 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202469 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202470 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 202471 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202472 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202473 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202474 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202475 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202476 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202477 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202478 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202479 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202480 - ||  || 21 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202481 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202482 - ||  || 20 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202483 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202484 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202485 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202486 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202487 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202488 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202489 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202490 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202491 - ||  || 22 gennaio 2006 || CSS
|-
| 202492 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202493 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202494 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202495 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202496 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202497 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202498 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202499 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202500 - ||  || 21 gennaio 2006 || Spacewatch
|}

202501-202600 

|-
| 202501 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 202502 - ||  || 24 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202503 - ||  || 30 gennaio 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 202504 - ||  || 21 gennaio 2006 || NEAT
|-
| 202505 - ||  || 23 gennaio 2006 || CSS
|-
| 202506 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202507 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202508 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202509 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202510 - ||  || 26 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202511 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202512 - ||  || 27 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202513 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202514 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202515 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202516 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202517 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202518 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202519 - ||  || 31 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202520 - ||  || 31 gennaio 2006 || CSS
|-
| 202521 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 202522 - ||  || 2 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202523 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202524 - ||  || 20 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 202525 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202526 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202527 - ||  || 21 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202528 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 202529 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202530 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202531 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202532 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202533 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202534 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202535 - ||  || 20 febbraio 2006 || CSS
|-
| 202536 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202537 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202538 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202539 - ||  || 24 febbraio 2006 || CSS
|-
| 202540 - ||  || 24 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 202541 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202542 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202543 - ||  || 24 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202544 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202545 - ||  || 24 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202546 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202547 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202548 - ||  || 26 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202549 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202550 - ||  || 27 febbraio 2006 || LINEAR
|-
| 202551 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202552 - ||  || 21 febbraio 2006 || CSS
|-
| 202553 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202554 - ||  || 27 febbraio 2006 || CSS
|-
| 202555 - ||  || 23 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 202556 - ||  || 22 febbraio 2006 || LONEOS
|-
| 202557 - ||  || 24 febbraio 2006 || NEAT
|-
| 202558 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 202559 - ||  || 20 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202560 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202561 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202562 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202563 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202564 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202565 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202566 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202567 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202568 - ||  || 4 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202569 - ||  || 4 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202570 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202571 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202572 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202573 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202574 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202575 - ||  || 23 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202576 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202577 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202578 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202579 - ||  || 24 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202580 - ||  || 24 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202581 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202582 - ||  || 23 marzo 2006 || CSS
|-
| 202583 - ||  || 25 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 202584 - ||  || 7 aprile 2006 || Healy, D.
|-
| 202585 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202586 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202587 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202588 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202589 - ||  || 6 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 202590 - ||  || 6 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 202591 - ||  || 9 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202592 - ||  || 9 aprile 2006 || LONEOS
|-
| 202593 - ||  || 7 aprile 2006 || CSS
|-
| 202594 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202595 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202596 - ||  || 18 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202597 - ||  || 21 aprile 2006 || NEAT
|-
| 202598 - ||  || 18 aprile 2006 || CSS
|-
| 202599 - ||  || 24 aprile 2006 || Sárneczky, K.
|-
| 202600 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|}

202601-202700 

|-
| 202601 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202602 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202603 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202604 - ||  || 20 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202605 Shenchunshan ||  || 18 aprile 2006 || Ye, Q.-z., Yang, T.-C.
|-
| 202606 - ||  || 19 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202607 - ||  || 21 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202608 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202609 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202610 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202611 - ||  || 26 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202612 - ||  || 19 aprile 2006 || CSS
|-
| 202613 - ||  || 21 aprile 2006 || LINEAR
|-
| 202614 Kayleigh ||  || 30 aprile 2006 || Herald, D.
|-
| 202615 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202616 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202617 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202618 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202619 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202620 - ||  || 25 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202621 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202622 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202623 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202624 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202625 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202626 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202627 - ||  || 26 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202628 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202629 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202630 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202631 - ||  || 27 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202632 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202633 - ||  || 24 aprile 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202634 - ||  || 30 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 202635 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202636 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202637 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202638 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202639 - ||  || 1 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202640 - ||  || 3 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202641 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202642 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202643 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202644 - ||  || 4 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202645 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202646 - ||  || 4 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202647 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202648 - ||  || 2 maggio 2006 || Nyukasa
|-
| 202649 - ||  || 1 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 202650 - ||  || 1 maggio 2006 || LINEAR
|-
| 202651 - ||  || 6 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 202652 - ||  || 5 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202653 - ||  || 18 maggio 2006 || NEAT
|-
| 202654 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202655 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202656 - ||  || 19 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202657 - ||  || 20 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202658 - ||  || 20 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202659 - ||  || 20 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202660 - ||  || 19 maggio 2006 || NEAT
|-
| 202661 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202662 - ||  || 23 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202663 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202664 - ||  || 25 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202665 - ||  || 24 maggio 2006 || NEAT
|-
| 202666 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202667 - ||  || 27 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202668 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202669 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202670 - ||  || 29 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202671 - ||  || 21 maggio 2006 || NEAT
|-
| 202672 - ||  || 23 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 202673 - ||  || 14 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 202674 - ||  || 5 giugno 2006 || LINEAR
|-
| 202675 - ||  || 16 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 202676 - ||  || 18 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 202677 - ||  || 19 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 202678 - ||  || 30 agosto 2006 || LONEOS
|-
| 202679 - ||  || 19 settembre 2006 || CSS
|-
| 202680 - ||  || 10 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 202681 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 202682 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202683 - ||  || 30 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202684 - ||  || 11 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 202685 - ||  || 14 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 202686 Birkfellner ||  || 9 febbraio 2007 || Gierlinger, R.
|-
| 202687 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202688 - ||  || 21 febbraio 2007 || Nyukasa
|-
| 202689 - ||  || 25 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 202690 - ||  || 9 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 202691 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 202692 - ||  || 11 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202693 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202694 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 202695 - ||  || 12 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202696 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202697 - ||  || 14 marzo 2007 || LONEOS
|-
| 202698 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202699 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202700 - ||  || 26 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

202701-202800 

|-
| 202701 - ||  || 25 marzo 2007 || CSS
|-
| 202702 - ||  || 26 marzo 2007 || CSS
|-
| 202703 - ||  || 28 marzo 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 202704 Utena ||  || 14 aprile 2007 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 202705 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202706 - ||  || 11 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202707 - ||  || 11 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202708 - ||  || 11 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202709 - ||  || 12 aprile 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 202710 - ||  || 14 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202711 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202712 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202713 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202714 - ||  || 18 aprile 2007 || LONEOS
|-
| 202715 - ||  || 19 aprile 2007 || LUSS
|-
| 202716 - ||  || 18 aprile 2007 || LONEOS
|-
| 202717 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202718 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202719 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202720 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202721 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202722 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202723 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202724 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202725 - ||  || 22 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202726 - ||  || 23 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202727 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 202728 - ||  || 9 maggio 2007 || Broughton, J.
|-
| 202729 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 202730 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 202731 - ||  || 9 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202732 - ||  || 10 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202733 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 202734 - ||  || 12 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202735 - ||  || 17 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 202736 Julietclare ||  || 18 maggio 2007 || Hormuth, F.
|-
| 202737 - ||  || 24 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202738 - ||  || 10 giugno 2007 || BATTeRS
|-
| 202739 - ||  || 15 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 202740 Vicsympho ||  || 11 giugno 2007 || Balam, D. D.
|-
| 202741 - ||  || 15 giugno 2007 || LINEAR
|-
| 202742 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202743 - ||  || 21 giugno 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202744 - ||  || 20 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 202745 - ||  || 6 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 202746 - ||  || 8 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 202747 - ||  || 18 luglio 2007 || Broughton, J.
|-
| 202748 - ||  || 18 luglio 2007 || Eskridge
|-
| 202749 - ||  || 6 agosto 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 202750 - ||  || 9 agosto 2007 || Lacruz, J.
|-
| 202751 - ||  || 12 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 202752 - ||  || 5 agosto 2007 || LINEAR
|-
| 202753 - ||  || 7 agosto 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 202754 - ||  || 9 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 202755 - ||  || 20 agosto 2007 || BATTeRS
|-
| 202756 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 202757 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 202758 - ||  || 4 settembre 2007 || Healy, D.
|-
| 202759 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 202760 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202761 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202762 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 202763 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 202764 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 202765 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202766 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202767 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202768 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202769 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 202770 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 202771 - ||  || 5 settembre 2007 || CSS
|-
| 202772 - ||  || 3 ottobre 2007 || Lowe, A.
|-
| 202773 - ||  || 3 ottobre 2007 || Tiki
|-
| 202774 - ||  || 7 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 202775 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202776 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202777 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202778 Dmytria ||  || 16 ottobre 2007 || Andrushivka
|-
| 202779 - ||  || 18 ottobre 2007 || LONEOS
|-
| 202780 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 202781 - ||  || 11 novembre 2007 || CSS
|-
| 202782 - ||  || 12 novembre 2007 || CSS
|-
| 202783 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202784 Gangkeda ||  || 29 febbraio 2008 || PMO NEO Survey Program
|-
| 202785 - ||  || 4 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 202786 - ||  || 28 giugno 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 202787 Kestecher ||  || 25 luglio 2008 || OAM
|-
| 202788 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202789 - ||  || 9 agosto 2008 || Broughton, J.
|-
| 202790 - ||  || 25 agosto 2008 || Sárneczky, K.
|-
| 202791 - ||  || 24 agosto 2008 || OAM
|-
| 202792 - ||  || 25 agosto 2008 || Broughton, J.
|-
| 202793 - ||  || 27 agosto 2008 || OAM
|-
| 202794 - ||  || 25 agosto 2008 || OAM
|-
| 202795 - ||  || 27 agosto 2008 || OAM
|-
| 202796 - ||  || 24 agosto 2008 || OAM
|-
| 202797 - ||  || 30 agosto 2008 || LINEAR
|-
| 202798 - ||  || 21 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 202799 - ||  || 3 settembre 2008 || OAM
|-
| 202800 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|}

202801-202900 

|-
| 202801 - ||  || 2 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202802 - ||  || 9 settembre 2008 || Bickel, W.
|-
| 202803 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202804 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202805 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202806 Sierrastars ||  || 23 settembre 2008 || Tozzi, F.
|-
| 202807 - ||  || 25 settembre 2008 || Prairie Grass
|-
| 202808 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202809 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202810 - ||  || 20 settembre 2008 || CSS
|-
| 202811 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202812 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202813 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202814 - ||  || 20 settembre 2008 || CSS
|-
| 202815 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202816 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202817 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202818 - ||  || 23 settembre 2008 || CSS
|-
| 202819 Carlosanchez ||  || 26 settembre 2008 || Lacruz, J.
|-
| 202820 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202821 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202822 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202823 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202824 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202825 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202826 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202827 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202828 - ||  || 23 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 202829 - ||  || 24 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 202830 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 202831 - ||  || 28 settembre 2008 || LINEAR
|-
| 202832 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202833 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202834 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202835 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202836 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202837 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202838 - ||  || 26 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202839 - ||  || 30 settembre 2008 || OAM
|-
| 202840 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202841 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202842 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202843 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 202844 - ||  || 3 ottobre 2008 || OAM
|-
| 202845 - ||  || 1 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202846 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202847 - ||  || 2 ottobre 2008 || CSS
|-
| 202848 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202849 - ||  || 2 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202850 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202851 - ||  || 3 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202852 - ||  || 4 ottobre 2008 || Crni Vrh
|-
| 202853 - ||  || 5 ottobre 2008 || OAM
|-
| 202854 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202855 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202856 - ||  || 6 ottobre 2008 || CSS
|-
| 202857 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202858 - ||  || 6 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202859 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202860 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202861 - ||  || 8 ottobre 2008 || CSS
|-
| 202862 - ||  || 8 ottobre 2008 || CSS
|-
| 202863 - ||  || 1 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 202864 - ||  || 23 ottobre 2008 || Bickel, W.
|-
| 202865 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202866 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202867 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202868 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202869 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202870 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202871 - ||  || 23 ottobre 2008 || LINEAR
|-
| 202872 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202873 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202874 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202875 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202876 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202877 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202878 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202879 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202880 - ||  || 27 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202881 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202882 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 202883 - || 4723 P-L || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 202884 - || 7590 P-L || 17 ottobre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 202885 - || 3095 T-2 || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 202886 - ||  || 24 luglio 1979 || Bus, S. J.
|-
| 202887 - ||  || 1 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 202888 - ||  || 2 marzo 1981 || Bus, S. J.
|-
| 202889 - ||  || 6 ottobre 1991 || Lowe, A.
|-
| 202890 - ||  || 3 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 202891 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 202892 - || 1993 SP || 18 settembre 1993 || Spacewatch
|-
| 202893 - ||  || 9 ottobre 1993 || Elst, E. W.
|-
| 202894 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 202895 - || 1994 YP || 28 dicembre 1994 || Kobayashi, T.
|-
| 202896 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 202897 - ||  || 24 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 202898 - ||  || 27 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 202899 - ||  || 28 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 202900 - ||  || 31 marzo 1995 || Spacewatch
|}

202901-203000 

|-
| 202901 - ||  || 30 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 202902 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 202903 - ||  || 26 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 202904 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 202905 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 202906 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 202907 - ||  || 4 settembre 1996 || Carsenty, U., Mottola, S.
|-
| 202908 - ||  || 11 ottobre 1996 || Endate, K.
|-
| 202909 Jakoten ||  || 11 ottobre 1996 || Nakamura, A.
|-
| 202910 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 202911 - ||  || 3 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 202912 - ||  || 30 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 202913 - ||  || 7 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 202914 - || 1997 PA || 1 agosto 1997 || NEAT
|-
| 202915 - ||  || 2 ottobre 1997 || ODAS
|-
| 202916 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 202917 - ||  || 23 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 202918 - ||  || 25 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 202919 - ||  || 21 dicembre 1997 || Spacewatch
|-
| 202920 - ||  || 29 dicembre 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 202921 - ||  || 1 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 202922 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 202923 - ||  || 2 maggio 1998 || ODAS
|-
| 202924 - ||  || 29 luglio 1998 || ODAS
|-
| 202925 - ||  || 22 agosto 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 202926 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 202927 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 202928 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 202929 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 202930 Ivezić ||  || 19 settembre 1998 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 202931 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 202932 - ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 202933 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 202934 - ||  || 21 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 202935 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 202936 - ||  || 26 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 202937 - ||  || 11 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 202938 - ||  || 13 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 202939 - ||  || 15 gennaio 1999 || ODAS
|-
| 202940 - ||  || 12 febbraio 1999 || Kobayashi, T.
|-
| 202941 - ||  || 12 febbraio 1999 || Kawasato, N.
|-
| 202942 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 202943 - || 1999 EO || 6 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 202944 - ||  || 16 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 202945 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 202946 - ||  || 21 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 202947 - ||  || 11 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 202948 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 202949 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 202950 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 202951 - || 1999 RE || 3 settembre 1999 || Šarounová, L.
|-
| 202952 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202953 - ||  || 8 settembre 1999 || Pauwels, T.
|-
| 202954 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202955 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202956 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202957 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202958 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202959 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202960 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202961 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 202962 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 202963 - ||  || 4 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 202964 - ||  || 12 ottobre 1999 || Kušnirák, P., Pravec, P.
|-
| 202965 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202966 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202967 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 202968 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 202969 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 202970 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 202971 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202972 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202973 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202974 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202975 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202976 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202977 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202978 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202979 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202980 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202981 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 202982 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 202983 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 202984 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 202985 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202986 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202987 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202988 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202989 - ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202990 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202991 - ||  || 9 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202992 - ||  || 13 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202993 - ||  || 7 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202994 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202995 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202996 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202997 - ||  || 12 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 202998 - ||  || 12 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 202999 - ||  || 15 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 203000 - ||  || 3 novembre 1999 || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0202001